Staphylinus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Staphylinus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Staphylinus